Shahriari peut faire référence à : 
 Majid Shahriari (1966-2010), physicien iranien.
 Shahriar Shahriari (né en 1956), mathématicien américain.